Ferroviário Atlético Clube (Ceará)
 Ferroviário Atlético Clube (Alagoas)
 Ferroviário Atlético Clube (Rondônia)
 Clube Atlético Ferroviário (Paraná)
 Clube Atlético Ferroviário (São Paulo)

Desambiguações de esportes